Норт-Адамс () — название населённых пунктов США:

  — город в округе Беркшир, штат Массачусетс, США.
  — деревня в городке  округа Хилсдейл в штате Мичиган, США.

См. также